Ketou kan syfta på följande platser:

Benin 

 Kétou, kommun, Plateau,

Kina 

 Ketou (socken i Kina), Hunan, 

Robotskapade Kinaförgreningar